Jean-Gabriel Albicocco, réalisateur français ;
 Quinto Albicocco, directeur de la photographie franco-italien ;